Canada
La Motte

 Francia
La Motte – comune di Côtes-d'Armor
La Motte – comune del Var
La Motte-Chalancon – comune della Drôme
La Motte-d'Aigues – comune di Vaucluse
La Motte-d'Aveillans – comune dell'Isère
La Motte-de-Galaure – comune della Drôme
La Motte-du-Caire – comune delle Alpi dell'Alta Provenza
La Motte-en-Bauges – comune della Savoia
La Motte-en-Champsaur – comune delle Alte Alpi
La Motte-Fanjas – comune della Drôme
La Motte-Feuilly – comune dell'Indre
La Motte-Fouquet – comune dell'Orne
La Motte-Saint-Jean – comune della Saona e Loira
La Motte-Saint-Martin – comune dell'Isère
La Motte-Servolex – comune della Savoia
La Motte-Ternant – comune della Côte-d'Or
La Motte-Tilly – comune dell'Aube

 Stati Uniti d'America
La Motte – comune dell'Iowa